Ралица — название населённых пунктов в Болгарии:

 Ралица — село в Кырджалийской области.
 Ралица — село в Тырговиштской области.